«Смертельный ринг» или «Кольцо смерти» (, ) — гонконгский фильм с боевыми искусствами режиссёра Ын Сиюня, вышедший в 1980 году.

Сюжет 
Действие происходит в Китае, в период династии Цин. Главный герой фильма — деревенский парень по имени Ниу. После ухода от своей тёти, которая одна воспитала его и послала найти своего отца в городе, он узнаёт, что его отец является слугой знаменитого генерала. Три генеральских сына и их учитель по кунг-фу оскорбляют и неоднократно избивают его. Позже парень попадает к пожилой паре, в которой у каждого свой стиль кунг-фу — стиль Дракона и стиль Мо Чхиу. У них он получает навыки боя и возвращается в город, чтобы разобраться со своими обидчиками. В конце концов Ниу получает шанс раз и навсегда проявить свои способности в турнире.

В ролях

Съёмочная группа 
 Кинокомпания: Seasonal Film Corporation
 Продюсер: Ын Сиюнь
 Режиссёр: Ын Сиюнь
 Ассистент режиссёра: Тин Чёклёнь, Чхой Фай
 Оператор: Ма Куньва
 Композитор: Тан Сиулам
 Постановка боёв: , , Сюй Ся
 Художник: Джонатан Тин
 Гримёр: Ло Лайкюнь
 Монтажёр: Пхунь Хун

Примечания

Ссылки 
   
 «Смертельный ринг» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Смертельный ринг» в базе Гонконгского Киноархива

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-боевики Республики Корея
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Республики Корея 1980 года